Ayumu Murase (1988) – doppiatore giapponese
 Kazutaka Murase (1985) – ex calciatore giapponese
 Kokomo Murase (2004) – snowboarder giapponese
 Robert Murase (1938-2005) – architetto paesaggista statunitense
 Sachiko Murase (1905-1993) – attrice giapponese
 Shukō Murase (1964) – regista giapponese
 Yuta Murase (1989) – calciatore giapponese